Amurskij 
 Nikolaj Muravëv-Amurskij
 Amurskij rajon

Pagine correlate 
 Amur
 Amursk